Друга лига Републике Српске у фудбалу 2001/02. је било седмо по реду такмичење Друге лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2001/02. се такмичило укупно 32 клубa, односно 16 клубова у групи Запад,16  и 16 у групи Исток.

Група Запад - резултати 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Група Исток - резултати

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Друга лига Републике Српске у фудбалу

Спољашње везе 
http://www.fkomarska.com
https://fsrs.org/sr-BA/arhiva-dokumenata.html 

Друга лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2001/02.